Shiohama ist der Familienname folgender Personen:

 Katsuhiro Shiohama (* 1940), japanischer Mathematiker
 Ryo Shiohama (* 2000), japanischer Fußballspieler